USS Elliot može biti:

USS Elliot (DD-146), razarač klase Wicks.
USS Elliot (DD-967), razarač klase Spruance.